Lacke, Lache (österr., von lat. ) steht für:

 Pfütze, ein nur ein paar Tage gefülltes Kleinstgewässer
 Tümpel, ein manchmal trockenfallender Kleinstsee geringer Tiefe
 Salzlacke, ein für Gewässer semiarider Zonen typisches Restwasserbiotop
 Lacke (Frauenneuharting), Ortsteil der Gemeinde Frauenneuharting, Landkreis Ebersberg, Bayern

Siehe auch:

 Lache
 Lack (Begriffsklärung)
 Lake